Семён Кириллович Нарышкин (1710—1775) — русский щёголь и бонвиван середины XVIII века, владелец домашнего театра, создатель моды на роговую музыку, генерал-аншеф, обер-егермейстер, посол России в Великобритании (1741—1743), кавалер ордена Андрея Первозванного.

Биография 
Происходил из близкого императорскому рода Нарышкиных. Родился  года в семье последнего кравчего Кирилла Алексеевича Нарышкина (внука Фомы Ивановича — брата Полуэкта Нарышкина, деда царицы Натальи Кирилловны) и его жены Анастасии Яковлевны, урожденной княжны Мышецкой. Получил домашнее образование. Вскоре был пожалован в камер-юнкеры.

Ходили слухи о его отношениях в этот период с Елизаветой Петровной. Отношения были настолько прочными, что разошлись слухи о возможном браке или даже тайном венчании. Послан узнавшим о связи с цесаревной Петром II за границу. Подвергся опале при императрице Анне Ивановне и бежал во Францию, где жил под именем Тенкина, откуда вернулся лишь ко времени вступления на престол Елизаветы Петровны.

Находясь в Париже в мае 1741 года был пожалован в камергеры, а 31 декабря того же года был назначен чрезвычайным посланником в Англию, на место бывшего там князя Щербатова. В рескрипте ему предписывалось: дать понять английскому министерству, что императрица желает продолжения доброго согласия и дружбы между Россией и Англией; не входить в обсуждение подробностей тогдашней европейской политической системы; наблюдать за намерениями Англии относительно войны с Испанией и за тем, какое участие может принять в этой войне Франция.

В Лондоне любили князя Щербатова и были недовольны, что он отозван, а потому отнеслись к Нарышкину несочувственно. По-видимому и Нарышкин, проживший долгое время в Париже, где дружески сошелся с Дидро, с Фальконе и с русским посланником при французском дворе князем Кантемиром, более склонялся на сторону Франции, нежели Англии.

Посланником в Лондоне Нарышкин пробыл лишь полтора года, до июня 1743 года, когда в Англию был снова отправлен князь Щербатов, а Нарышкин отозван в Петербург.

Ходили разноречивые слухи о том назначении, которое получит Нарышкин — одни полагали, что он будет канцлером вместо Бестужева, другие думали, что императрица сделает его президентом Академии наук.

В 1744 году Нарышкин был послан встречать принцессу Цербстскую и дочь её, выбранную в невесты наследнику русского престола, великому князю Петру Фёдоровичу.

30 ноября 1744 года он назначен гофмаршалом ко двору великого князя Петра Фёдоровича с чином генерал-лейтенанта. 18 декабря того же года награждён орденом Александра Невского.

В 1757 году Нарышкин был произведен в генерал-аншефы и сделан обер-егермейстером.
В 1760 году был награждён орденом Святого Андрея Первозванного. Примерно в то же время он был назначен присутствовать в Придворной конторе. Умер  года в Москве. Похоронен в Донском монастыре.

Образ жизни 
Нарышкин вел роскошный образ жизни, имел прекрасный домашний театр, который посещали Высочайшие Особы. Кроме того, он завел превосходный оркестр роговой музыки, изобретенной придворным музыкантом, впоследствии капельмейстером Нарышкинского оркестра — чехом Иоганом Марешом. В 1757 году Мареш достиг хороших результатов, и с тех пор многие русские вельможи стали заводить у себя оркестры роговой музыки. Появление Нарышкина при Дворе в различных торжественных случаях всегда давало ему случай обратить внимание на его блестящий и оригинальный костюм, да и вообще он слыл первым щеголем своего времени.

На «великолепных обедах» у Нарышкина бывал граф Казанова, который с одобрением отзывается о нём в своих записках. В одном из писем знаменитый ловелас обсуждает идею «охотничьей музыки», с которой он познакомился в доме Нарышкина.

Семья 
Был женат на Марии Павловне, урожденной Балк-Полевой (1728—30.05.1793), внучке Матрёны Монс (сестры любовницы Петра I). Их сын Кирилл (1761—1770) и дочь Екатерина (1763—1771) умерли в детстве.

Киновоплощения 
 2015 — Великая — Виталий Коваленко.

Примечания

Литература 
 
 

Семён Кириллович
Послы Российской империи в Великобритании
Обер-егермейстеры (Российская империя)
Похороненные в некрополе Донского монастыря